Selenyj Jar (ukrainisch und russisch ) ist der Name folgender Orte in der Ukraine:

 Selenyj Jar (Dschankoj), Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Dschankoj
 Selenyj Jar (Lenine), Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Lenine
 Selenyj Jar (Krynytschky), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Krynytschky
 Selenyj Jar (Mariupol), Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Mariupol
 Selenyj Jar (Kalusch), Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Kalusch
 Selenyj Jar (Kaharlyk), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Kaharlyk
 Selenyj Jar (Baschtanka), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Baschtanka
 Selenyj Jar (Bratske), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Bratske
 Selenyj Jar (Domaniwka), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Domaniwka
 Selenyj Jar (Mykolajiw), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Mykolajiw
 Selenyj Jar (Berdjansk), Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Berdjansk